Anna Danilina e Lidzija Marozava erano le campionesse in carica, ma Marozava ha scelto di non partecipare a questa edizione. Danilina ha riconfermato il titolo in coppia con Anna-Lena Friedsam sconfiggendo in finale Katarzyna Kawa e Alicja Rosolska con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-5].

Teste di serie 

  Anna Bondár /  Kimberley Zimmermann (primo turno)
  Katarzyna Kawa /  Alicja Rosolska (finale)

  Natela Dzalamidze /  Viktorija Golubic (semifinale) 
  Anna Danilina /  Anna-Lena Friedsam (Campionesse)

Wildcard 

  Zuzanna Bednarz /  Weronika Ewald (primo turno)

  Ania Hertel /  Martyna Kubka (primo turno)

Protected ranking 

  Paula Kania-Choduń /  Renata Voráčová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Poland Open 2022